Доброхотов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Доброхотов Микола Миколайович (1889—1963) — радянський вчений в галузі металургії сталі і теплотехніки, академік АН УРСР.
 Доброхотов Микола Федорович (1879—1938) — радянський політичний діяч.
 Доброхотов Олександр Львович (нар. 1950) — радянський і російський історик філософії, філософ і культуролог.
 Павло Доброхотов (1814—1900) — єпископ Російської православної церкви, духовний письменник, археолог.
 Доброхотов Роман Олександрович ( 1983) — російський громадський діяч, один із засновників і лідерів Партії 5 грудня", засновник і лідер руху «Ми», член федеральної політради руху «Солідарність», журналіст-розслідувач і викладач, головний редактор інтернет-видання The Insider.

Російські прізвища